Djédjé oder Djedje ist der Familienname folgender Personen:

 Alcide Djédjé (* 1956), ivorischer Politiker
 Brice Dja Djédjé (* 1990), ivorischer Fußballspieler
 Ernesto Djédjé (1947–1983), ivorischer Musiker
 Franck Dja Djedje (* 1986), ivorischer Fußballspieler